Jesper Duus, danski hokejist, * 24. november 1967, Glostrup, Danska.

Duus je kariero začel pri klubu Rødovre IK v danski ligi, kjer je v zadnjem delu kariere igral še za kluba Hvidovre IK in Herlev IC. Leta 1987 je bil kot 241. izbran na NHL naboru s strani kluba Edmonton Oilers, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral. Med sezonama 1987/88 in 1996/97 je igral deset zaporednih sezon za klub Färjestads BK v švedski ligi, kjer je dve sezoni igral tudi za MoDo Hockey. Dve sezoni je odigral tudi za Star Bulls Rosenheim v nemški ligi, v sezoni 1997/98 pa je s klubom VEU Feldkirch osvojil naslova avstrijskega in evropskega prvaka.

Za dansko reprezentanco je nastopil na štirinajstih svetovnih prvenstvih, od tega treh elitne divizije, devetih divizije B oziroma D1 ter dveh divizije C oziroma D2.

Pregled kariere

|-
| Rødovre IK
| Danska liga
| 83/84
|
| 18
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rødovre IK
| Danska liga
| 84/85
|
| 28
| 2
| 6
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rødovre IK
| Danska liga
| 85/86
|
| 30
| 4
| 7
| 11
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rødovre IK
| Danska liga
| 86/87
|
| 30
| 7
| 17
| 24
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 26
| 2
| 5
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 36
| 4
| 4
| 8
|
| 10
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 89
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 40
| 4
| 9
| 13
|
| 28
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo C
| 90
|
| 8
| 1
| 5
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 40
| 1
| 7
| 8
|
| 20
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo C
| 91
|
| 6
| 5
| 1
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 6
| 14
| 20
|
| 14
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 92
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 38
| 7
| 13
| 20
|
| 18
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 93
|
| 7
| 0
| 6
| 6
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 14
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 18
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 94
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 39
| 2
| 4
| 6
|
| 20
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 95
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 95/96
|
| 39
| 2
| 3
| 5
|
| 10
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 96
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 96/97
|
| 42
| 3
| 8
| 11
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo B
| 97
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| -14
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| VEU Feldkirch
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 97/98
|
| 27
| 1
| 7
| 8
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 98/99
|
| 52
| 3
| 4
| 7
| -17
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 1
| 6
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Evropska liga
| 99/00
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +4
| 0
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 99/00
|
| 49
| 7
| 12
| 19
| +25
| 53
|
| 12
| 1
| 5
| 6
| +3
| 6
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 00/01
|
| 43
| 3
| 3
| 6
| +2
| 18
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hvidovre IK
| Danska liga
| 01/02
|
| 42
| 7
| 28
| 35
|
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hvidovre IK
| Danska liga
| 02/03
|
| 26
| 2
| 7
| 9
| -13
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Herlev IC
| Danska liga
| 02/03
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Herlev IC
| Danska liga
| 03/04
|
| 30
| 3
| 7
| 10
| +2
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Herlev IC
| Danska liga
| 04/05
|
| 35
| 3
| 9
| 12
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rødovre IK
| Danska liga
| 05/06
|
| 35
| 2
| 8
| 10
| +24
| 22
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Rødovre IK
| Danska liga
| 06/07
|
| 35
| 2
| 7
| 9
|
| 59
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Hvidovre IK
| Danska liga
| 07/08
|
| 44
| 8
| 21
| 29
|
| 40
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 32
|-
| Rødovre IK
| Danska liga
| 08/09
|
| 40
| 3
| 14
| 17
|
| 44
|
| 15
| 1
| 7
| 8
|
| 10
|-
| Rødovre IK
| Danska liga
| 09/10
|
| 35
| 4
| 8
| 12
|
| 49
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 14
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 10
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rødovre IK
| Danska liga
| 10/11
|
| 37
| 3
| 16
| 19
|
| 56
|
| 11
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Herlev IC
| Danska liga
| 11/12
|
| 40
| 2
| 15
| 17
|
| 26
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1188
| bgcolor="#7FFF00" | 121
| bgcolor="#7FFF00" | 316
| bgcolor="#7FFF00" | 437
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 925
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 128
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 116
|}

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Danski hokejisti
Danski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1978
Hokejisti Rødovre IK
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Star Bulls Rosenheim
Hokejisti VEU Feldkirch
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Hvidovre IK
Hokejisti Herlev IC